Jonathan Gómez puede referirse a las siguientes personas:

 Jonathan Gómez (1989-), futbolista argentino;
 Jonathan Gómez (2003-), futbolista estadounidense.